Avricourt peut faire référence à :
 Avricourt, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Avricourt, commune française de la Moselle ;
 Avricourt, commune française de l'Oise.

Annexes